Бермудес () — іспанське прізвище.

Відомі носії 
 Густаво Бермудес ( 1964 р.) — аргентинський актор («Селеста».
 Дмитро Бермудес ( 1980 р.) — український футболіст.
 Енріке Бермудес (1932—1991) — лідер «контрас».
 Крістіан Бермудес ( 1987 р.) — мексиканський футболіст.
 Мігель Діас-Канель Бермудес — 15-й президент Куби.
 Педро Пабло Бермудес (1793—1852) — перуанський військовий і політичний діяч, генерал.
 Хесус Бермудес (1902—1945) — болівійський футболіст, воротар.
 Хорхе Бермудес ( 1971 р.) — колумбійський футболіст.
 Хуан Бермудес (бл. 1495—1570) — іспанський мандрівник.

 Патрісія Бермудес ( 1987 р.) — аргентинська борчиня вільного стилю, чемпіонка, срібна та бронзова призерка Панамериканських чемпіонатів, бронзова призерка Панамериканських ігор, триразова чемпіонка Південної Америки, срібна призерка Південноамериканських ігор, учасниця двох Олімпійських ігор.

Складові прізвища 

 Реміхіо Моралес Бермудес — Президент Перу (1890—1894 роки).
 Хуан Агустін Сеан Бермудес (1749—1829) — іспанський художник, історик та критик мистецтва Просвітництва.
 Франсіско Моралес Бермудес Президент Перу (1975—1980 роки).
 Франсіско Сеа Бермудес (1779—1850) — іспанський державний діяч.